Emigració il·legal
 Immigració il·legal